Navigationsrechner bezeichnet einen Rechner in einem
 Mobilen Navigationssystem

 Trägheitsnavigationssystem

In der Luftfahrt werden Navigationsrechner (Luftfahrt) (z. B. der flight computer E6-B) in Form eines abgewandelten Rechenschiebers (Drehscheibe) bzw. in Form von Spezial-Taschenrechnern verwendet, um Berechnungen während der Flugvorbereitung und Flugdurchführung durchzuführen.